Johann Blumenthal ist der Name folgender Personen:
* 
 Johann M. K. Blumenthal (1868–1938), deutscher Reeder